Artjar kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Artjar (vattendrag), Vidin, 
 Artjar (distrikt), Vidin, Obsjtina Dimovo, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar